Majella – altra grafia di Maiella
 Majella – genere di crostacei della famiglia Majidae
 7233 Majella – asteroide scoperto nel 1986

Pagine correlate 
Maiella (disambigua)